Бразильский симфонический оркестр () — симфонический оркестр из Рио-де-Жанейро. Основан в 1940 г. композитором и дирижёром Жозе Сикейрой.

Среди заметных страниц истории оркестра — нью-йоркские гастроли в сентябре 2001 года (приуроченные ко Дню независимости Бразилии). С 2009 года, как предполагается, домашней площадкой оркестра станет Город музыки () — новый концертный зал, возведённый в районе Барра-да-Тижука.

Главные дирижёры 
 Ойген Сенкар (1940—1949)
 Ламберто Бауци (Lamberto Bauzi, 1950)
 Элеазар де Карвалью (1951—1962)
 Альсеу Ариосто Боккино (1963—1965)
 Элеазар де Карвалью (1966—1968)
 Исаак Карабчевский (1969—1996)
 Роберту Тибириса (1996—1998)
 Ерухам Шаровский (1998—2005)
 Роберту Минчук (c 2005 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт

Симфонические оркестры Бразилии
Культура Рио-де-Жанейро
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1940 году
Музыкальные коллективы по алфавиту